Voïevodski (masculin ; ) ou Voïevodskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Stepan Voïevodski, amiral et homme d'État de la Russie impériale (1859-1937)
 Vladimir Voïevodski, mathématicien russe (1966-2017)

Patronyme russe